Prinses Julianakerk (Scheveningen)
 Julianakerk (Transvaalkwartier)